Épisode 1 peut désigner :
 Épisode 1, le premier tome du cycle Antarès de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo ;
 Épisode 1, le premier tome du cycle Survivants de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo ;
 Épisode 1, le premier tome du cycle Retour sur Aldébaran de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo (2018) ;
 Épisode 1, le premier tome du cycle Neptune de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo (2022) ;
 Épisode 1, le deuxième épisode de la saison 1 de la série Twin Peaks.